Erika (cantora)
 Erika (canção)
 Erika (modelo)

Veja também 
 Érica

Desambiguações de prenomes